Cappella dell'Immacolata Concezione – luogo di culto, Casabiondo di Castelfranco Piandiscò
 Cappella dell'Immacolata Concezione – luogo di culto, Gaeta
Cappella dell'Immacolata Concezione – luogo di culto, Orco Feglino
 Cappella dell'Immacolata Concezione – luogo di culto, Contrada di Stella
 Cappella dell'Immacolata Concezione – luogo di culto, Verne di Stella

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Immacolata Concezione